Schweinzberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

  Schweinzberg (Türnitzer Alpen) 611 m, Berg an der Nordseite des Texingtales in Niederösterreich
  Schweinzberg (Gemeinden  Ottendorf, Riegersburg), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein und Riegersburg, Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Schweinsberg